Cuvântul Kovalevskaia se poate referi la:
 Sofia Vasilievna Kovalevskaia, matematiciană;
 1859 Kovalevskaia, asteroid.